

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jesy ich 3, w tym 1 podstawowa
 Romanówek – część wsi Rudnik w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik
 Romanówek – przysiółek wsi Lubrza w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza
 Romanówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Rogów

Zobacz też 
 Romanki, Romankowo, Romanowo, Romanów, Romanówka, Romany